Az 1889-es sakkvilágbajnokság páros mérkőzését 1889. január 20. – február 24. között Wilhelm Steinitz és Mihail Csigorin vívta Kuba fővárosában, Havannában.

A szabályok szerint a 20 játszmás mérkőzésen az nyeri el a világbajnoki címet, aki 10,5 pontot szerez. 10–10-es döntetlen esetén a világbajnok megtartja címét. Csigorin kezdett jobban, a 7. játszma után még 4–3-ra ő vezetett, de a tizedik játszma után már Steinitz 6–4-es előnyével kezdődött a második szakasz, és végül a 17. játszmában beállította a 10,5–6,5 arányú végeredményt, amellyel megvédte világbajnoki címét.

Háttér 
1888-ban a Havannai Sakk-klub, amely Steinitzcel jó kapcsolatokat ápolt, felajánlotta, hogy egy arra alkalmas ellenfél kiválasztása esetén megrendezi a sakkvilágbajnoki párosmérkőzést. Steinitz élt a lehetőséggel, és Csigorinra esett a választása. Abban az időben még nem alakult ki a sakkvilágbajnokságok rendszere, és egészen 1914-ig a világbajnok maga választhatta ki, hogy a vele megmérkőzni kívánó jelentkezők közül kit tart alkalmasnak a megmérettetésre, és ő diktálta a feltételeket.

Csigorin kiválasztásában – bár ebben az időben a Chessmetrics historikus pontszámítása szerint csak a kor harmadik legerősebb sakkozójának számított – szerepet játszott az is, hogy az általa szerkesztett szentpétervári Sahmatnij lisztok című sakkújságban gyakran élesen bírálta Steinitz pozíciós stílusát, túlságosan dogmatikusnak találta, és hiányolta játékából a szép kombinációkat.

A párosmérkőzéssel a sakk régi, „romantikus” – sziporkázó (nem egyszer megalapozatlan) áldozatokat és kombinációkat bemutató – játékra alapozott, és új, „modern” – az ellenfél állásában rejlő pozíciós gyengeségek kihasználására törekvő –  iskolája csapott össze.

Az addigi versenyjátszmáik alapján Csigorin 3–1 arányban vezetett, azonban már régen nem vett részt versenyen, de jó formában volt, amit az is mutatott, hogy a világbajnoki mérkőzés után márciusban New Yorkban rendezett nagyszabású versenyen, a kor egyik legrangosabb versenyén 1. helyezést ért el. Steinitz azzal, hogy őt választotta kihívójának, azt is demonstrálni kívánta, hogy nem fél senkitől, és új, pozíciós elvei a sakkban megállják helyüket.

A mérkőzés 
Csigorin elfogadta a mérkőzés feltételeit, amelynek a Havannai Sakk-klub által felajánlott 1150 dolláros díjalapja minden idők legalacsonyabbja a sakkvilágbajnoki döntők díjalapjai sorában. Jóval alacsonyabb, mint amennyit az eseményre fogadók tétként tettek fel. Ez alapján egyébként a közvélemény Steinitz győzelmét várta, mivel rá 52 000 dollár értékben, míg Csigorin győzelmére mindössze 900 dollár értékben tettek téteket.

A párosmérkőzés 1889. január 20-án kezdődött Havannában. Óránként 15 lépést kellett megtenni. A játszmák megalkuvás nélkül folytak, amit az is mutat, hogy mindössze egy döntetlen született, az is csak az utolsó fordulóban. Csigorin szerzett vezetést, amit Steinitz kiegyenlített, majd a 3. játszmában ismét Csigorin győzött. Ekkor Steinitz két egymás utáni győzelemmel átvette a vezetést, de Csigorin azonnal visszaszerezte azt, a 6. és 7. játszmában aratott győzelmeivel. Ekkor vezetett utoljára a mérkőzésen, mert Steinitz három egymás utáni győzelmével a mérkőzés félidejében 6–4-re elhúzott. Az ezt követő négy játszmát a világossal játszó versenyző nyerte, majd a 15. és 16. játszma megnyerésével Steinitz a 10–6-os állással már megvédte címét. A 17. játszma döntetlenre mentésével már egyértelművé vált a mérkőzés végeredménye.

Eredmények

A mérkőzés játszmái

1. játszma, Csigorin-Steinitz, 1-0
Evans-csel, C52
1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fc4 Fc5 4.b4 Fxb4 5.c3 Fa5 6.0–0 Vf6 7.d4 Hge7 8.Hg5 Hd8 9.f4 exd4 10.cxd4 Fb6 11.Fe3 d5 12.Fxd5 Hxd5 13.exd5 0–0 14.Hc3 Be8 15.Hge4 Vg6 16.Ff2 c6 17.Be1 Fd7 18.Hc5 Bxe1+ 19.Vxe1 Vd6 20.Ve3 cxd5 21.Hxd7 Vxd7 22.Hxd5 Hc6 23.Hxb6 axb6 24.Be1 h6 25.d5 Hb4 26.Bd1 Hxd5 27.Ve5 Bxa2? 27...Ba5 volt az egyetlen jó lépés ebben az állásban. 28.Bxd5 Ba1+ 29.Vxa1 Vxd5 30.Fxb6 Ve4 31.g3 h5 32.Vd4 Vf3 33.Ve3 Vd1+ 34.Kg2 Vc2+ 35.Vf2 Vc6+ 36.Kg1 h4 37.Vc5 hxg3 38.hxg3 Ve4 39.Kf2 Vh1 40.Vc8+ Kh7 41.Vg4 Vh2+ 42.Kf1 Vh1+ 43.Fg1 Vd5 44.Vh3+ Kg8 45.Vc8+ Kh7 46.Vc5 Vd3+ 47.Kg2 Vd7 48.Fd4 f6 49.Kf3 b5 50.g4 Vb7+ 51.Kg3 b4 52.Vf5+ Kg8 53.g5 fxg5 54.Ve6+ Kh7 55.fxg5 Vc7+ 56.Kg4 g6 57.Vf6 Vc8+ 58.Kh4 1–0

2. játszma, Steinitz-Csigorin, 1-0

Vezérgyalog-játék, D02
1.Hf3 d5 2.d4 Fg4 3.He5 Fh5 4.Vd3 Vc8 5.c4 f6 6.Hf3 e6 7.Hc3 Fg6 8.Vd1 c6 9.e3 Fd6 10.Fd2 He7 11.Bc1 Hd7 12.Hh4 f5 13.g4 Hf6 14.h3 He4 15.Fd3 fxg4? Ez gyalogvesztést eredményez. 16.Hxg6 Hxg6 17.Fxe4 dxe4 18.Hxe4 Fe7 19.hxg4 e5 20.d5 Vd7 21.Fc3 Bd8 22.Bh5 cxd5 23.cxd5 0–0 24.d6 (lásd diagram) Ve6 25.Vb3 Vxb3 26.axb3 Fxd6 27.Hxd6 Bxd6 28.Fb4 Bb6 29.Fxf8 Kxf8 30.Bc8+ Kf7 31.Bc7+ Kf6 32.Bf5+ Ke6 33.Bff7 Bb4 34.Bxb7 Bxg4 35.Bxg7 h5 36.Bxa7 Kf5 37.f3 Bg2 38.Ba6 1–0

3. játszma, Csigorin-Steinitz, 1-0
Spanyol megnyitás Régi Steinitz-megnyitás , C62
1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fb5 d6 4.d4 Fd7 5.dxe5 dxe5 6.0–0 Fd6 7.Hc3 Hge7 8.Fg5 f6 9.Fe3 0–0 10.Fc4+ Kh8 11.Hb5 Hc8 12.Vd2 Ve8 13.Bad1 Fg4 14.Fe2 Hd8 15.c4 He6 16.h3 Fh5 17.c5 Fe7 18.Vd5 Vc6 19.Fc4 Fe8 20.a4 Hxc5 21.Fxc5 Fxc5 22.Vxc6 Fxc6 23.Hxc7 Hd6 24.Fb3 Fxe4 25.Hxa8 Fxf3 26.gxf3 Bxa8 27.Bd5 b6 28.Bfd1 Bd8 29.Kg2 a5 30.Fc2 g6 31.h4 Kg7 32.f4 exf4 33.Kf3 f5 34.Kxf4 Kf6 35.Fb3 h6 36.h5! Ez a kiváló lépés állandó nyomás alatt tartja az f5-gyalogot. 36...gxh5 37.Fc2 Ke7 38.Be5+ Kf8 39.Bxf5+ Ke7 40.Be5+ Kd7 41.f3 h4 42.Kg4 Bg8+ 43.Kxh4 Bg2 44.Ff5+ Kc6 45.b3 Ff2+ 46.Kh3 Bg3+ 47.Kh2 Bxf3 48.Kg2 Bf4 49.Fe6 Fc5 50.Fd5+ Kd7 51.Be6 Hf5 52.Fc4+ Kc7 53.Bd3 h5 54.Fb5 Bg4+ 55.Kh2 Bh4+ 56.Bh3 Fd6+ 57.Kg2 Bg4+ 58.Kf1 Hg3+ 59.Kf2 h4 60.Bh6 Bf4+ 61.Kg2 Fe7 62.Bc6+ Kb7 63.Bc4 Bf8 64.Bd4 Kc8 65.Bd7 Fd8 66.Bh2 He4 67.Bg7 Hc5 68.Bh3 Ff6 69.Bg6 Fd8 70.Fc4 Bf4 71.Bf3 Bd4 72.Bg7 Kb8 73.Bff7 Bd6 74.Kh3 Bd2 75.Bh7 Bd6 76.Ff1 He6 77.Bd7 Bc6?? 77...Bxd7 esetén még lehettek volna döntetlen esélyek. 78.Kg4 Bc7 79.Fc4 Bxc4+ 80.bxc4 Kc8 81.Bd6 Hc5 82.Bc6+ Kb8 83.Bh8 1–0

4. játszma, Steinitz-Csigorin, 1-0

Vezérgyalog-játék, D02
1.Hf3 d5 2.d4 Fg4 3.c4 Fxf3 4.gxf3 e6 5.cxd5 Vxd5 6.e4 Fb4+ 7.Hc3 Va5 8.Fd2 Hc6 9.d5! exd5? 9...Hd4 kellett volna. 10.a3! Ha a futó d6-tól eltérő mezőre lép, akkor 11.Hxd5, és sötét nem tud védekezni a vezér és a c7-gyalog együttes támadása ellen.Ha 10...Fd6, akkor világos 11.Hxd5 Vc5 (az egyetlen hely) 12.Fe3 Va5+ 13.b4 és a vezér csapdába került. Ha 13...Hxb4 14.Fd2, és világos tisztet nyer. 10...Hd4 11.Fd3 0–0–0 12.axb4 Hxf3+ 13.Vxf3!? 13.Ke2 megőrzi a tisztelőnyt, de a király kedvezőtlen helyzetbe kerül. A játszmalépéssel a sötét vezér elleni támadás tovább folyik. 13...Vxa1+ 14.Ke2 Vxb2 15.Bb1 Va3 16.Hb5 Va6 17.Vxf7 Vb6 18.Bc1 Hh6 19.Vxg7 dxe4 20.Vxc7+ Vxc7 21.Bxc7+ Kb8 22.Fxe4 1–0

 5. játszma, Csigorin-Steinitz, 0-1
Evans-csel, C521.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fc4 Fc5 4.b4 Fxb4 5.c3 Fa5 6.0–0 Vf6 7.d4 Hge7 8.Fg5 Vd6 9.Vb3 0–0 10.Bd1 Fb6 11.dxe5 Vg6 12.Va3 Be8 13.Hbd2 d6 14.exd6 cxd6 15.Ff4 Fc5 16.Vc1 Fg4 17.Fg3 Bad8 18.h3?? White blunders horribly, completely overlooking the pin that the bishop exerts on the f2 pawn. 18...Fxf3 19.Hxf3 Vxg3 20.Kh1 Vg6 21.Bd3 Vf6 22.Vd2 Hg6 23.Hg5 Hge5 24.Bf3 Hxf3 25.Fxf7+ Vxf7 26.gxf3 Vc4 0–1

 6. játszma, Steinitz-Csigorin, 0-1
Vezérgyalog-játék, D021.Hf3 d5 2.d4 Fg4 3.c4 Fxf3 4.gxf3 dxc4 5.e4 e5 6.dxe5 Vxd1+ 7.Kxd1 Hc6 8.f4 Bd8+ 9.Fd2 Fc5 10.Bg1 Hge7 11.Fxc4 Hg6 12.Kc1 Fxf2 13.Bg2 Fb6 14.Hc3 Hd4 15.Hd5 Hf3 16.Hxb6 Hxd2 17.Bxd2 axb6 18.Bxd8+ Kxd8 19.Fxf7 Hxf4 20.Kd2 Bf8 21.Fb3 Hg6 22.e6 Ke7 23.Bg1?! Steinitz ought to have prevented black's rook from reaching the 7th rank. 23.Ke3 was in order 23...Bf2+ 24.Ke3 Bxh2 25.Bg5 Bh3+ 26.Kd4 Bf3 27.Bb5 Hf4 28.a4 28.Bf5! would have forced black to be tied down, increasing white's drawing chances 28...h5 29.a5 h4 30.axb6 c6 31.Bf5 He2+ 32.Kc5 Bxf5+ 33.exf5 h3 34.Fa4 h2 35.Fxc6 bxc6 36.b7 h1V 37.b8V Vc1+ 0–1

 7. játszma, Csigorin-Steinitz, 1-0
Evans-csel, C521.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fc4 Fc5 4.b4 Fxb4 5.c3 Fa5 6.0–0 Vf6 7.d4 Hge7 8.Fg5 Vd6 9.d5 Hd8 10.Va4 Fb6 11.Ha3 Vg6 12.Fxe7 Kxe7 13.Hxe5 Vf6 14.Hf3 Vxc3 15.e5 c6 16.d6+ Kf8 17.Fb3 h6 18.Vh4 g5 19.Vh5 Vxd3 20.Bad1 Vh7 21.Hc2 Kg7 22.Hcd4 Vg6 23.Vg4 h5 24.Hf5+ Kf8 25.Vxg5 Vxg5 26.Hxg5 h4 27.Kh1 Bh5 28.f4 He6 29.g4 hxg3 30.Hxg3 Bh6 31.Hxf7! Kxf7 32.f5 Ke8 33.fxe6 dxe6 34.He4 1–0

 8. játszma, Steinitz-Csigorin, 1-0

Elhárított vezércsel, Fél-szláv védelem, D461.Hf3 Hf6 2.d4 d5 3.c4 e6 4.Hc3 c6 5.e3 Fd6 6.Fd3 Hbd7 7.0–0 0–0 8.e4 dxe4 9.Hxe4 Hxe4 10.Fxe4 h6 11.Fc2 Be8 12.Be1 Vf6 13.Fd2 Hf8 14.Fc3 Fd7 15.c5 Fb8 16.d5! Vd8 17.d6 b6 18.b4 f6 19.Vd3 a5 20.a3 e5 21.Hh4 bxc5 22.bxc5 Fa7 23.Bad1 Fxc5 24.Vc4+ He6 25.Ve4 Hf8 26.Vc4+ He6 27.Fg6 Vb6 28.Be2 Beb8 29.Bb2 Va7 30.Ff5 Kf7 31.Be2 Va6 32.Vg4 Hf4 33.Bxe5! A sötét nehéztisztek távol vannak, és nem tudnak részt venni királyuk védelmében. 33...fxe5 34.Fxe5 g5 35.Fg6+ Kf8 36.Vxd7 Va7 37.Vf5+ Kg8 38.d7 1–0

 9. játszma, Csigorin-Steinitz, 0-1
Evans-csel, C52 1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fc4 Fc5 4.b4 Fxb4 5.c3 Fa5 6.0–0 Vf6 7.d4 Hge7 8.Fg5 Vd6 9.d5 Hd8 10.Va4 b6 11.Ha3 a6 12.Fb3 Fxc3 13.Bac1 Vb4 14.Hb5 Vxb5 15.Vxb5 axb5 16.Bxc3 c5 17.dxc6 Hdxc6 18.Fxe7 Kxe7 19.Fd5 f6 20.Fxc6 dxc6 21.Bxc6 Fd7 22.Bxb6 Bhb8 23.Bxb8 Bxb8 24.Bb1 Fc6 25.Be1 Ba8 26.Be2 Ba4 27.Bb2 Bxe4 28.h3 Kd6 29.Hd2 Ba4 30.f3 f5 31.Kf2 Ba3 32.Hb1 Bd3 33.Ke2 e4 34.Hd2 Ba3 35.fxe4 fxe4 36.Hb1 Bg3 37.Kf2 Bd3 38.Ke2 h5 39.Hd2 Bg3 40.Kf2 Ba3 41.Hf1 Fd5 42.Bxb5 Bxa2+ 43.Ke3 Bxg2 44.Kd4 Fc6 45.Bxh5 Ba2 46.He3 Bd2+ 47.Kc4 Fd7 48.Bg5 Fe6+ 49.Kb4 Bd4+ 50.Kb5 Bd3 51.Hc4+ Fxc4+ 52.Kxc4 Bd1 53.Bxg7 e3 54.Bb7 Ke5 55.Kc3 Ke4 56.Kc2 Bf1 0–1

 10. játszma, Steinitz-Csigorin, 1-0

Vezércsel, Csigorin-védelem, D07 1.Hf3 d5 2.d4 Fg4 3.c4 Hc6 4.e3 e5 5.Vb3 Fxf3 6.gxf3 exd4 7.cxd5 He5 8.exd4 Hd7 9.Hc3 Ve7+ 10.Fe3 Vb4 11.Vc2 Hgf6 12.Fb5 Bd8 13.0–0–0 a6 14.Fa4 Fe7 15.Bhg1 g6 16.Fh6 b5 17.Fb3 Hb6 18.Bge1 Kd7 19.Ff4 Bc8 20.a3 Va5 21.Fg5 Hg8 22.Fxe7 Hxe7 23.He4 Bb8 24.Hf6+ Kd8 25.Bxe7! Kxe7 26.Vxc7+ Hd7 27.Vxa5 1–0

 11. játszma, Csigorin-Steinitz, 1-0
Evans-csel, C521.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fc4 Fc5 4.b4 Fxb4 5.c3 Fa5 6.0–0 Vf6 7.d4 Hge7 8.Fg5 Vd6 9.d5 Hd8 10.Va4 b6 11.Ha3 a6 12.Fd3 Fxc3 13.Bab1 Fb7 14.Hc4 Vc5 15.Fe3 b5 16.Fxc5 bxa4 17.Bfc1 d6 18.Fxd6 cxd6 19.Hxd6+ Kd7 20.Hxb7 Fd4 21.Hxd4 exd4 22.Hxd8 Bhxd8 23.Bb7+ Kd6 24.e5+ Kxd5 25.Bxe7 Bac8 26.Bxc8 Bxc8 27.f3 Bc3 28.Fe4+ Kc4 29.Bxf7 Kb4 30.e6 d3 31.Bd7 1–0

 12. játszma, Steinitz-Csigorin, 1-0
Vezércsel, Csigorin-védelem, D071.Hf3 d5 2.d4 Fg4 3.c4 Hc6 4.e3 e6 5.Hc3 Fb4 6.Fd2 Hge7 7.Fd3 Ff5 8.Fxf5 Hxf5 9.cxd5 exd5 10.Vb3 Fxc3 11.Fxc3 Bb8 12.0–0 0–0 13.Bac1 Be8 14.Fd2 Hce7 15.Bc2 c6 16.Bfc1 Hg6 17.Fe1 Hfh4 18.Hxh4 Hxh4 19.f3 Hf5 20.Ff2 Vg5 21.Be1 Be6 22.e4 Bbe8 23.Bce2 Hd6 24.e5 Vd8 25.Kf1 Hc4 26.Vxb7 Vg5 27.Vb4 Bg6 28.Fg3 h5 29.b3 Hb6 30.Vd2 Vf5 31.Vc2 Vg5 32.Vd2 Vf5 33.Kg1 Hc8 34.Vc2 Vd7 35.Fh4 Hb6 36.Vd3 Ha8 37.f4 Hc7 38.Ff2 Vg4 39.Fe3 f5 40.Bf2 Bge6 41.Ve2 Vg6 42.Bf3 Vf7 43.Bg3 Kh7 44.Ff2 Bh6 45.Bc1 Bc8 46.Bgc3 He6 47.Va6 Bg8 48.Bxc6 Hxf4 49.Bxh6+ gxh6 50.Fg3 Bg6 51.Vf1 He6 52.Vd3 Bg4 53.h3 Bxd4 54.Va6 Bd2 55.Fe1 Bd4 56.Bc6 Be4 57.Bxe6 Bxe1+ 58.Kh2 Bc1? 58...Vg7 után sötét még játékban tudott volna maradni. 59.Bf6 Vg7 60.Ve6 Bf1 61.Bf7 1–0

 13. játszma, Csigorin-Steinitz, 1-0
Evans-csel, C521.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fc4 Fc5 4.b4 Fxb4 5.c3 Fa5 6.0–0 Vf6 7.d4 Hge7 8.d5 Hd8 9.Fg5 Vd6 10.Va4 f6 11.Fc1 Fb6 12.Ha3 c6 13.Fb3 Fc5 14.Bd1 b5 15.Va5 Hb7 16.Va6 Hd8 17.Va5 Hb7 18.Va6 Hd8 19.Va5 Hb7 20.Va6 Vc7 21.dxc6 dxc6 22.Hxb5 cxb5 23.Vxb5+ Fd7 24.Ff7+ Kd8 25.Bb1 Hd6 26.Vb3 Vb6 27.Vc2 Vc6 28.Fb3 a5 29.Fe3 Fxe3 30.fxe3 a4 31.Fd5 Hxd5 32.Bxd5 Be8 33.Bbd1 Be6 34.c4 Ba7 35.c5 Hc8 36.Hd2 Ke8 37.Hc4 Be7 38.Ve2 a3 39.Vh5+ g6 40.Vh4 Ba4? E lépéssel elveszti anyagi előnyét. 41.Bd6 Hxd6 42.Hxd6+ Kd8 43.Vxf6 Ba5 44.Vf8+ Be8 45.Hxe8 Vxc5 46.Vxc5? 46.Vh8! lett volna a leggyorsabb út a nyeréshez, például 46...Ve7 47.Hf6+ Kc7 48.Hxd7 világos anyagi előnyével és a sötét király bizonytalan helyzetével. 46...Bxc5 47.Hf6 Bc7 48.Kf1 Kc8 49.Bxd7 Bxd7 50.Hxd7 Kxd7 51.Ke2 Kc6 52.Kd3 Kb5 53.Kc3 h5 54.Kb3 g5 55.Kxa3 Kc4 56.Kb2 Kd3 57.a4 Ke2 58.a5 Kf2 59.a6 Kxg2 60.a7 Kxh2 61.a8V h4 62.Vg8 h3 63.Vxg5 Kh1 64.Vxe5 1–0

 14. játszma, Steinitz-Csigorin, 1-0
Vezércsel, Csigorin-védelem, D071.Hf3 d5 2.d4 Fg4 3.c4 Hc6 4.e3 e5 5.Vb3 Fxf3 6.gxf3 Hge7 7.Hc3 exd4 8.Hxd5 Bb8 9.e4 Hg6 10.Fd2 Fd6 11.f4 0–0 12.0–0–0 Hce7 13.f5 Hxd5 14.cxd5 Hf4 15.Vf3 Vh4 16.Bg1 h5 17.Kb1 c5? Az állás hibás helyzetértékelése tisztvesztést eredményez. 18.Vg3 E lépés helyhez köti a huszárt a kötésben álló védtelen futó miatt. Ugyanakkor a huszárnak sincs hová lépnie. 18...Hg6 19.Vxd6 Vxe4+ 20.Ka1 Vxf5 21.Vg3 Vxd5 22.f4 b5 23.Fg2 Vd6 24.Vg5 f5 25.Fh3 Bb6 26.Fxf5 Bf6 27.Fe4 Vd7 28.Vxh5 Hf8 29.Vxc5 He6 30.Vh5 Vd6 31.Vh7+ Kf8 32.Bc1 Ba6 33.f5 Hc5 34.Vh8+ Ke7 35.Bxg7+ 1–0

 15. játszma, Csigorin-Steinitz, 0-1
Evans-csel, C521.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fc4 Fc5 4.b4 Fxb4 5.c3 Fa5 6.0–0 Vf6 7.d4 Hge7 8.d5 Hd8 9.Va4 Fb6 10.Fg5 Vd6 11.Ha3 c6 12.Bad1 Vb8 13.Fxe7 Kxe7 14.d6+ Kf8 15.Hxe5 f6 16.Hf3 Fc5 17.e5 b5 18.Fxb5 cxb5 19.Hxb5 He6 20.exf6 gxf6 21.Vh4 Kf7 22.Vh5+ Kg8 23.Vg4+ Kf7 24.Vh5+ Kg7 25.Hfd4 Fxd4 26.Hxd4 Bf8 27.Bd3 Fb7 28.Hxe6+ dxe6 29.Bh3 Fe4 30.Vg4+ Fg6 31.Vxe6 Vb6 32.Vd5 Bad8 33.Bd1 Bfe8 34.c4 Bxd6! A világos alapsor gyengeségének kihasználása. 35.Vf3 Bd3 36.Vg4 Be4 0–1

 16. játszma, Steinitz-Csigorin, 1-0
Holland védelem, A841.Hf3 f5 2.d4 e6 3.c4 Hf6 4.e3 Fe7 5.Hc3 0–0 6.Fd3 d5 7.Fd2 c6 8.c5 Hbd7 9.Hg5 Hb8 10.f3 Vc7 11.Vc2 Hh5 12.Hh3 Fh4+ 13.Hf2 e5 14.dxe5 Vxe5 15.0–0 Fe7 16.He2 b6 17.cxb6 axb6 18.Hd4 c5 19.Hb5 Hc6 20.Fc3 Vb8 21.Bfd1 He5 22.Fe2 Hf6 23.Hh3 Bd8 24.Ff1 Hf7 25.Hf4 d4 26.Fd2 dxe3 27.Fxe3 Bxd1 28.Bxd1 Ve5 29.Be1 Kf8 30.Fd2 Vb8 31.Vb3 Hd8 32.Ve3 Vb7 33.Fc4 Vd7 34.Fc3 Ba4 35.Fb3 Ba8 36.Hd5 Hxd5 37.Fxd5 Ba4 38.Fxg7+ Kxg7 39.Vxe7+ Vxe7 40.Bxe7+ Kf6 41.Bxh7 Bb4 42.Hd6 Fe6 43.Fxe6 Kxe6 44.Bh6+ Ke5 45.b3 b5 46.f4+ Kd4 47.Hxb5+ Bxb5 48.Bd6+ Kc3 49.Bxd8 Ba5 50.Bd5 Kb4 51.Bd2 Kc3 52.Be2 1–0

 17, Csigorin-Steinitz, ½-½
Evans-csel, C521.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fc4 Fc5 4.b4 Fxb4 5.c3 Fa5 6.0–0 Vf6 7.d4 Hge7 8.d5 Hd8 9.Va4 Fb6 10.Fg5 Vd6 11.Ha3 c6 12.Bad1 Vb8 13.Fxe7 Kxe7 14.d6+ Kf8 15.Vb4 f6 16.Fb3 g6 17.Hc4 Kg7 18.a4 Hf7 19.Hxb6 axb6 20.Fxf7 Kxf7 21.Hxe5+ Kg7 22.Hc4 b5 23.axb5 Va7 24.b6 Va4 25.Vc5 Be8 26.f3 Va2 27.He3 Vb3 28.Bb1 Vf7 29.Hc4 Ba4 30.Bb4 Ba2 31.Vd4 Kg8 32.He3 Ba3 33.Ba4 Bb3 34.Bfa1 Kg7 35.Ba8 Bb5 36.Bb8 c5 37.Vd5 Bxb6 38.Baa8 Vf8 39.Hc4 Bc6 40.f4 b5 41.Bxb5 Fa6 42.Bxe8 Vxe8 43.Bxc5 Bxc5 44.Vxc5 Vxe4 45.He3 Vxf4 46.h3 Fb7 47.c4 Fc6 48.Va3 Vd4 49.Kh2 f5 50.c5 f4 51.Hc2 Ve5 52.Va1 Vxa1 53.Hxa1 Kf6 54.Hc2 Ke5 55.Hb4 Fb7 56.Kg1 Kd4 57.c6 Fc8 58.cxd7 Fxd7 59.Kf2 Ke5 60.Hd3+ Kxd6 61.Hxf4 Ke5 62.Ke3 Kf6 63.Hd3 h6 64.Kf4 g5+ 65.Ke3 h5 66.Hc5 Fc6 67.g3 h4 68.g4 Fg2 69.He4+ Fxe4 70.Kxe4 Ke6' ½–½

Jegyzetek

Források
 
 
Raymund Stolze: Umkämpfte Krone – Die Duelle der Schachweltmeister von Steinitz bis Kasparow.'' Sportverlag, Berlin 1992, 
World Chess Championship 1889 Steinitz – Csigorin Title Match

További információk 
Háttérismertetés és a párosmérkőzés 17 játszmája
A 2012-es sakkvilágbajnokság honlapja

1889
Sakk